Härter steht für:
 Härter Group, deutscher Hersteller von Stanz-, Biege- und Ziehteilen sowie Stanzwerkzeugen

Härter ist der Name folgender Personen:

 Franz Härter (1797–1874), elsässischer Pfarrer
 Hans-Georg Härter (* 1945), Vorstandsvorsitzender der ZF Friedrichshafen AG
 Holger Härter (* 1956), ehem. stellv. Vorstandsvorsitzender und Leiter der Finanzabteilung der Porsche Automobil Holding SE
 Ilse Härter (1912–2012), deutsche evangelische Theologin
 Jens Härter (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Karl Härter (* 1956), deutscher Rechtshistoriker
 Ulrich Härter (1925–2016), deutscher Maler

Härter wird als Begriff in der chemischen Industrie verwendet für:
 Vernetzer, ein Reaktionspartner bei Umsetzung von Makromolekülen zu einem Netzwerk, siehe Vernetzung (Chemie)

Härter  ist auch die Berufsbezeichnung eines Berufes des metallverarbeitenden Gewerbes, der sich mit der Wärmebehandlung von Metallen beschäftigte

Siehe auch:
 Herter
 Härder
 Herder (Begriffsklärung)